Strajk – forma protestu

 Strajk – film w reżyserii Victora Sjöströma z 1914 roku
 Strajk – film w reżyserii Siergieja Eisensteina z 1924 roku
 Strajk – film w reżyserii Wojciecha Jankowskiego z 1980 roku
 Strajk – film w reżyserii Volkera Schlöndorffa z 2006 roku
 Strajk – polski zespół punkrockowy, założony w Płocku w 1990